Tolteca es un término que se refiere a:

La cultura tolteca, expresión de un pueblo histórico, que se desarrolló en el norte del valle de México en el período posclásico temprano.
Los neotoltecas, seguidores y creyentes de ciertas prácticas y conceptos asociadas con la reinterpretación de los datos arqueológicos sobre el pensamiento de los toltecas históricos.